El término estación de La Unión puede hacer referencia a las siguientes estaciones ferroviarias:

 Estación de La Unión, estación de Metro de Málaga perteneciente a la línea 1 y ubicada en el sector Cruz de Humilladero de la ciudad de Málaga.
 Estación de La Unión, estación de Renfe Cercanías AM perteneciente a la línea C-4f del núcleo de Cercanías Murcia/Alicante y ubicada en la localidad de La Unión, en la provincia de Murcia.
 Estación de La Unión, estación de Empresa de los Ferrocarriles del Estado  perteneciente al Ferrocarril Valdivia a Osorno y ubicada en la comuna chilena de La Unión, región de Los Ríos (Chile).